Карликовая саламандра () — хвостатое земноводное из семейства безлёгочных саламандр.

Общая длина достигает 5—8,9 см, из которых почти две трети приходится на хвост. Голова довольно широкая. Глаза большие, навыкате. Туловище стройное. Имеет только по 4 пальца на передних и задних ногах — отсюда происходит видовое латинское название. Окраска жёлто-коричневая с тёмными пятнышками на спине или чёрными полосами по бокам.

Летом и осенью карликовая саламандра живёт по берегам рек в болотистых лесах, а в декабре уходит в воду, где держится до конца февраля. Днём скрывается в лесной подстилке. Активна ночью. Питается мелкими беспозвоночными.

Самка откладывает 12—48 яиц, прикрепляя их поодиночке или группами к подводным растениям. В марте появляются личинки. Метаморфоз длится 2—3 месяца, после чего они выходят на берег.

Живёт на территории от северной части штата Калифорния до Оклахомы и от Техаса до северной Флориды (США).

Примечания

Литература 
 Banks, R. C., R. W. McDiarmid, A. L. Gardner, and W. C. Starnes (2004), Checklist of Vertebrates of the United States, the U.S. Territories, and Canada.

Безлёгочные саламандры
Земноводные Северной Америки
Эндемики США
Животные, описанные в 1842 году